Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Majchrzak (ur. 1935) – polski samorządowiec 
 Dariusz Majchrzak (oficer) – polski oficer
 Dariusz Majchrzak (aktor) (ur. 1973) – polski aktor
 Eugeniusz Majchrzak (1944-2016) –  polski muzyk 
 Irena Majchrzak (1927-2011) – polska pedagożka, socjolożka
 Jacek Majchrzak (ur. 1970) –  polski piłkarz
 Jerzy Majchrzak ((ur. 1950) – polski samorządowiec 
 Jolanta Majchrzak (ur. 1953) – polska pianistka i piosenkarka  
 Kacper Majchrzak (ur. 1992) – polski pływak
 Kamil Majchrzak (ur. 1996) – polski tenisista
 Katarzyna Waśniewska-Majchrzak (ur. 1967) – polska lekkoatletka
 Kazimiera Majchrzak (1873-1947) – warszawianka, jedna z pierwszych osób, które powróciły do ruin warszawskiego Starego Miasta  
 Krzysztof Majchrzak (ur. 1948) – polski aktor
 Krzysztof Majchrzak (ur. 1954) – polski muzyk
 Maciej Majchrzak (ur. 1971) – polski producent muzyczny, multiinstrumentalista, wokalista, kompozytor, autor tekstów i DJ
 Małgorzata Majchrzak (ur. 1951) – polska lekkoatletka
 Mirosław Majchrzak (ur. 1949) – polski lekkoatleta 
 Piotr Majchrzak (1963-1982) – ofiara stanu wojennego w PRL
 Piotr Majchrzak (ur. 1974) – polski kompozytor
 Piotr Majchrzak (ur. 1939) – polski samorządowiec 
 Ryszard Majchrzak (1926-1992) – działacz ruchu młodzieżowego w PRL, dyplomata  
 Teresa Majchrzak (1942–2021) – polska działaczka opozycji antykomunistycznej, działaczka społeczna, katolicka i kombatancka
 Wiesław Majchrzak (1929-2011) – polski ilustrator, malarz 
 Wojciech Majchrzak (ur. 1969)  – polski aktor
 Wojciech Majchrzak (ur. 1974) – polski koszykarz